Calabi ist der Familienname von:

 Augusto Calabi (1890–1973), italienischer Maler, Graphiker und Kunsthistoriker
 Eugenio Calabi (* 1923), italienischer Mathematiker